Нури — фамилия.

Известные носители 
 Нури, Абдельхак (род. 1997) — нидерландский и марокканский футболист, полузащитник клуба «Аякс».
 Нури, Александр (род. 1979) — немецкий футболист персидского происхождения, полузащитник, а также футбольный тренер.
 Нури, Афанасий Игнатий (1857—1946) — архиепископ багдадский Сирийской католической церкви (1894—1908).
 Нури, Вахид (род. 1989) — иранский дзюдоист-паралимпиец.
 Нури, Майкл (род. 1945) — американский актёр.
 Нури, Педжман (род. 1980) — иранский футболист, полузащитник.
 Нури, Яшар (1951—2012) — советский и азербайджанский актёр театра и кино. Народный артист Азербайджанской ССР (1989).

Топонимы 
 Нури (Судан) — поселение в Судане, рядом с которым находятся пирамиды Нубийских царей.
 Нури (Ливан) — поселение в Ливане.

Чай 
 Нури (чай)

Прочее 
 «Нури» — корейская ракета-носитель.

См. также 
 Нурри (значения)